Stanislav Hudec (né le  à Nitra en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || HK Spisska Nova Ves U18 ||  
|| 39 || 0 || 2 || 2 || 16 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HK Spisska Nova Ves U18 || Slovaquie U20 || 52 || 4 || 5 || 9 || 54 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || HK Spisska Nova Ves U18 || Slovaquie U20 || 21 || 2 || 1 || 3 || 53 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || HK Nitra || 1.liga 
|| 9 || 1 || 2 || 3 || 8 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ
|| 68 || 4 || 16 || 20 || 72 || 7 || 1 || 2 || 3 || 6 
|-
| 2001-2002 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 60 || 10 || 32 || 42 || 91 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| rowspan='2'| 2002-2003 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 11 || 1 || 3 || 4 || 10 || || || || ||  
|-
| MHC Martin || Extraliga Slovaque || 18 || 1 || 2 || 3 || 41 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4  
|-
| 2003-2004 || MHC Martin || Extraliga Slovaque || 52 || 6 || 15 || 21 || 104 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque || 46 || 5 || 1 || 6 || 50 || 12 || 2 || 3 || 5 || 12
|-
| 2005-2006 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque
|| 52 || 10 || 17 || 27 || 92 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2006-2007 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque
|| 32 || 3 || 2 || 5 || 82 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2007-2008 || HK Vitiaz || Superliga || 26 || 2 || 3 || 5 || 24 || || || || || 
|-
| Hockey Club Bâle || LNA || 12 || 1 || 2 || 3 || 20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| rowspan='2'| 2008-2009 || HC Škoda Plzeň || Extraliga tchèque || 40 || 1 || 6 || 7 || 54 || || || || || 
|-
| HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 8 || 1 || 0 || 1 || 28 || || || || || 
|-
| rowspan='3'| 2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga tchèque || 19 || 1 || 0 || 1 || 10 || || || || || 
|-
| HC České Budějovice || Extraliga tchèque || 7 || 0 || 0 || 0 || 8 || || || || || 
|-
| HC Slovan Bratislava || Extraliga Slovaque || 9 || 0 || 3 || 3 || 12 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tchèque || 45 || 5 || 9 || 14 || 50 || 12 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 2011-2012 || HC Oceláři Třinec || Extraliga tchèque || 40 || 1 || 4 || 5 || 26 || || || || || 
|-
|2012-2013 || HK Nitra || Extraliga Slovaque || 5 || 0 || 1 || 1 || 39 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Sportivi Ghiaccio Cortina || Serie A || 7 || 1 || 2 || 3 || 8 || || || || || 
|-
| 2012-2013  ||HC Pardubice || Extraliga tchèque || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| 2013-2014  || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 6 || 0 || 2 || 2 || 12 || || || || ||
|-
| 2013-2014 || KH Sanok || PHL || 8 || 6 || 5 || 11 || 2 || || || || ||
|-
| 2014-2015 || MsHK Žilina || Extraliga Slovaque || 36 || 3 || 10 || 13 || 93 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2015-2016 || ŠHK 37 Piešťany || Extraliga Slovaque || 53 || 6 || 7 || 13 || 40 || 6 || 1  || 1 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || EHC Waldkraiburg  || Oberliga || 11 || 4 || 4 || 8 || 12 ||- ||- || -|| -||-
|-
| 2016-2017 || Dunaújvárosi Acélbikák  || Erste Liga || 7 || 3 || 5 || 8 ||  ||7 || 2|| 2|| 4||
|-
| 2017-2018 || HSC Csíkszereda  || Erste Liga || 1 || 0 || 0 || 0 ||  ||- ||- || -|| -||-
|-
| 2017-2018 || HSC Csíkszereda  || Liga Națională || 2 || 0 || 1 || 1 || 12 ||- ||- || -|| -||-

Références 

Naissance en juin 1982
Naissance à Nitra
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du HK Nitra
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur du MHC Martin
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur de la SG Cortina
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Défenseur de hockey sur glace